Buzyn steht für:

 Buzyn (Stara Wyschiwka), ein Dorf im ukrainischen Rajon Stara Wyschiwka

Buzyn ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Buzyn (* 1962), französische Ärztin und Gesundheitsministerin
 Eli Buzyn (1929–2022), französischer Orthopäde